Skua Island ist der Name folgender Inseln:

 Skua Island (Antarktika) im Wilhelm-Archipel westlich der Antarktischen Halbinsel
 Skua Island (Südgeorgien) in der Bay of Isles von Südgeorgien